Die 2. Handball-Bundesliga 2021/22 war die 41. Spielzeit der 2. Bundesliga, der zweithöchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer. Die Saison begann am 10. September 2021 und endete am 11. Juni 2022. Meister wurde der VfL Gummersbach, der zusammen mit dem Zweitplatzierten ASV Hamm-Westfalen in die Bundesliga aufstieg.

Modus 
In dieser Saison spielten 20 Mannschaften im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit je einem Heim- und Auswärtsspiel. Die zwei Erstplatzierten stiegen zur Saison 2022/2023 in die Bundesliga auf. Die Mannschaften auf den Tabellenplätzen 18 bis 20 stiegen in die 3. Liga ab.

Nach 34 von 38 Spieltagen stand der VfL Gummersbach als Meister der 2. Bundesliga fest.

Statistiken

Tabelle 

{| class="wikitable"
|+
! colspan="2" |Legende
|-
|
|Aufsteiger in die Bundesliga 2022/2023
|-
|
|Absteiger in die 3. Liga 2022/2023
|-
|(A)
|Absteiger aus der Bundesliga 2020/2021
|-
|(N)
|Aufsteiger aus der 3. Liga 2020/2021
|}

Beste Torschützen

Beste Torhüter

Weblinks 
 https://www.liquimoly-hbl.de/de/

Einzelnachweise 

Handballsaison 2021/22
2021